Myles ist ein englischer männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Für den Namen Myles ergeben sich zwei mögliche Herleitungen.

Einerseits kann es sich um eine Namen aus der griechischen Mythologie handeln, der möglicherweise von μύλη mylē „Mühle“ abzuleiten ist.

Andererseits kann es sich bei Myles um eine Variante des Namens Miles handeln.

Als Familienname leitet Myles sich vom Vornamen Miles ab.

Namensträger

Mythologie 
 Myles (König von Sparta), Herrscher über Sparta und Lakonien

Vorname 

 Myles Brand (1942–2009), US-amerikanischer Hochschul- und Sportfunktionär
 Myles Brundidge (* 1960), US-amerikanischer Curler
 Myles Connolly (1897–1964), US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Myles Cooper (1736/1737–1785), englischer Priester und Präsident des Kings College
 Myles Coverdale (~1488–1569), englischer Bibelübersetzer und Bischof
 Myles Dillon (1900–1972), irischer Keltologe
 Myles Ferguson (1981–2000), kanadischer Schauspieler
 Myles Birket Foster (1825–1899), britischer Zeichner, Illustrator und Maler
 Myles Kennedy (* 1969), US-amerikanischer Sänger und Gitarrist
 Myles MacInnes (* 1978), schottischer Musiker und DJ Mylo
 Myles McKeon (1919–2016), irisch-australischer Geistlicher, Bischof von Bunbury
 Myles Pollard (* 1972), australischer Schauspieler
 Myles Rockwell (* 1972), US-amerikanischer Radsportler
 Myles Tierney (1937–2017), US-amerikanischer Mathematiker
 Myles Turner (* 1996), US-amerikanischer Basketballspieler

Familienname 
 Alannah Myles (* 1958), kanadische Sängerin
 Billy Myles (1924–2005), amerikanischer R&B-Komponist, Sänger und Musikverleger
 Eileen Myles (* 1949), US-amerikanische Schriftstellerin
 Eve Myles (* 1978), walisische Schauspielerin
 Jonathan N. Myles (* 1982), US-amerikanischer Rennrodler
 Leonard Myles-Mills (* 1973), ghanaischer Sprinter
 Meg Myles (1934–2019), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Pin-up-Girl
 Mercy Myles (* 1992), ghanaische Fußballspielerin
 Sophia Myles (* 1980), britische Schauspielerin
 Tristan Myles, kanadischer Spezialeffektkünstler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Englischer Personenname